Britannic (schip, 1915), een zusterschip van de reusachtige Britse lijnschepen de Titanic en de Olympic van rederij White Star Line
Britannic (film), een film over de ondergang van het schip de Britannic